Mulan peut faire référence à :
 xian de Mulan (木兰), une subdivision administrative de la province du Heilongjiang en Chine ;
 Hua Mulan, l'héroïne d'une légende chinoise ;
 La Ballade de Mulan ;
 Mulan, la guerrière légendaire, film hong-kongais, chinois et américain, de Jingle Ma et Wei Dong ;
 Mulan, un long-métrage d'animation des studios Disney sorti en 1998, qui s'inspire de la légende de Hua Mulan.
Mulan 2 : La Mission de l'Empereur, suite en vidéo du précédent ;
 Mulan, le personnage principal de Disney ;
 Mulan, film en prises de vues réelles de Disney sorti en 2020.

Voir aussi 
 Mullan

Homonymie de toponyme